Ayacucho (Buenos Aires), een plaats in de Argentijnse provincie Buenos Aires
 Ayacucho (departement), een departement van de Argentijnse provincie San Luis
 Ayacucho (partido), een partido van de Argentijnse provincie Buenos Aires
 Ayacucho (stad), een stad in Peru
 Ayacucho (regio), een regio van Peru
 Ayacucho (Táchira), gemeente in Venezuela
 de Ayacucho (volk), indianen uit die regio
 Ayacucho (geslacht), een geslacht van hooiwagens